Aztlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Aztlán, ort, Hidalgo, Huehuetla, 
 Aztlán, Chiapas, Huixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar